

Швеция 
 Подводные лодки типа «Вестеръётланд»
 Подводные лодки типа «Готланд»
 Подводные лодки типа «Викинг»

Франция 
 Подводные лодки типа «Сага»

Япония 
 Подводные лодки типа «Харусио»
 Подводные лодки типа «Сорью»

Примечания

См. также 
 Список современных типов подводных лодок
 Двигатель Стирлинга

Подводные лодки по типу энергетической установки
С